Nach den Brüdern Grimm wurden mehrere Museen und Ausstellungseinrichtungen benannt:
 Grimm-Ausstellung Haldensleben in Haldensleben
 Brüder Grimm-Museum Kassel im Palais Bellevue in Kassel
 Brüder Grimm-Haus im ehemaligen Amtshaus in Steinau an der Straße
 Brüder-Grimm-Stube in Marburg